Johannes Scultetus ist der Name folgender Personen:

* Johannes Scultetus, bekannt als Johannes Sculteti (~1450–1526), Hochschullehrer und Domherr
 Johannes Scultetus, ein Pseudonym von Anton Praetorius (1560–1613), deutscher Pfarrer und reformierter Theologe
 Johannes Scultetus (Rektor) (Hans Scholz; 1570–1629), deutscher Humanist, seit 1611 Rektor der Schule zu Hl. Peter und Paul in Liegnitz
 Johannes Scultetus (Pfarrer) (1586–1613), deutscher reformierter Theologe
 Johannes Scultetus (Mediziner, 1595) (Johannes Schultes; 1595–1645), deutscher Anatom und Chirurg sowie Stadtphysicus und Sachbuchautor
 Johannes Scultetus (Mediziner, 1621) (1621–1680), deutscher Mediziner
 Johannes Scultetus Montanus (1531–1604), Arzt und Paracelsist in Striegau